Fruit i beguda, Cassís (beguda), derivada de la planta altrament coneguda com a groseller negre.
 Cassís, municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.